«Це я (фільм, 1963)» — короткометражний комедійний фільм 1963 року.
 «Це я (фільм, 2013)» — російськомовний український мелодраматичний фільм 2013 року.